

Шмаково — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Шмаково — село, Кетовський район, Курганська область

Див. також 
 Шмакова
 Шмакове
 Шмаковське